8839 Новічкова (8839 Novichkova) — астероїд головного поясу, відкритий 24 жовтня 1989 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,189.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (8801-8900)

Посилання 

 
 Інформація про малі планети на сайті minorplanetcenter.net 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1989
Головний пояс астероїдів